Ганс Гильдемайстер (; род. 9 февраля 1956, Лима, Перу) — чилийский профессиональный теннисист и теннисный тренер, специалист по игре на грунтовых кортах.
 Бывшая пятая ракетка мира в парном и 12-я в одиночном разряде
 Победитель 27 турниров Гран-при в одиночном и парном разрядах
 Финалист Открытого чемпионата Франции (1982) в мужском парном разряде

Игровая карьера 
Юниорская карьера Ганса Гильдемайстера была отмечена победами в престижном турнире Orange Bowl в возрастных категориях до 14 и до 16 лет, а также парным титулом в возрастной категории до 18 лет, завоёванным с Белусом Пражу. Хотя в годы выступлений за сборную Южно-Флоридского университета Ганс Гильдемайстер играл на бетонных хардовых кортах, почти с самого начала профессиональной карьеры он сосредоточил свои выступления на грунтовых кортах. Именно на этом покрытии он одержал 85 % своих побед в турнирах Гран-при и турнирах Большого шлема.

Уже в декабре 1976 года, в 20 лет, Гильдемайстер выиграл свой первый турнир Гран-при в парном разряде. Это произошло у него на родине, в Чили, где его партнёром был старший соотечественник, недавний финалист Кубка Дэвиса Патрисио Корнехо. Сам Гильдемайстер дебютировал в составе сборной Чили в Кубке Дэвиса на следующий год. В 1979 году он трижды играл в финалах турниров Гран-при в одиночном разряде, выиграв два из них, в том числе престижный Международный чемпионат Испании в Барселоне, а также дошёл до четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции, проиграв там Бьорну Боргу. В этом сезоне на грунтовых кортах в его активе были победы над такими соперниками, как Иван Лендл, Мануэль Орантес и Рауль Рамирес. К февралю 1980 года Гильдемайстер поднялся в рейтинге ATP в одиночном разряде до 12-го места.

С 1980 года партнёром Гильдемайстера на грунтовых кортах стал эквадорец Андрес Гомес. За первый совместный сезон они четыре раза играли в финалах, одержав три победы, а в следующем году завоевали уже пять титулов, в том числе на входящих в число наиболее престижных грунтовых турниров Открытом Гран-при Германии и Открытом чемпионате Италии, ещё дважды проиграв в финалах. Гильдемайстер и Гомес завоевали право на участие в турнире Мастерс — итоговом турнире профессионального сезона среди сильнейших игроков-одиночников и пар мира, но выступить на этом турнире чилийцу не позволил тиф.

Вернувшись на корт в мае 1982 года, уже через несколько недель Гильдемайстер пробился в финал Открытого чемпионата Франции, где с ним выступал ещё один представитель Чили Белус Пражу. В финале чилийскую пару, посеянную под седьмым номером, обыграли фавориты турнира Шервуд Стюарт и Ферди Тайган. В следующий год Пражу выступал в паре с Гильдемайстером попеременно с Гомесом, но в июле 1983 года тот снова выбыл из строя на пять месяцев из-за тяжёлой травмы спины и аппендицита. После неудачного сезона в 1984 году Гильдемайстер завоевал за 1985 и 1986 годы семь титулов на турнирах Гран-при (шесть из них с Гомесом) и к апрелю 1987 года достиг высшего в парной карьере пятого места в рейтинге ATP, но два титула Гран-при, выигранных с Гомесом в этом сезоне, стали последними в его карьере.

В общей сложности за время выступлений в профессиональных турах Гильдемайстер выиграл четыре турнира в одиночном и 23 — в парном разряде, все без исключения на грунтовых кортах. Выступления за сборную Чили в Кубке Дэвиса он продолжал до 1991 года, в общей сложности проведя за неё 48 игр в 28 матчах. Он одержал 23 победы в одиночном и 13 в парном разряде (последний показатель до настоящего времени является рекордом сборной Чили).

Финалы турниров Большого шлема в мужском парном разряде (1) 
 Поражение (1)

Титулы Гран-при за карьеру (27)

Тренерская карьера 

После окончания игровой карьеры Гильдемайстер стал теннисным тренером. Он возглавлял в качестве капитана сборную Чили в Кубке Дэвиса, с которой дважды выходил в четвертьфинал Мировой группы, и тренировал олимпийских чемпионов Николаса Массу и Фернандо Гонсалеса. Он также возглавлял спортивный центр One, но в результате землетрясения 2010 года центр был полностью разрушен, оставив своего основателя с огромными долгами сразу двум банкам. В 2012 году, закончив каденцию на посту капитана сборной Чили, Гильдемайстер перебрался в Южную Каролину, где основал теннисную академию совместно с Гильермо Виласом. Этот проект, однако, тоже оказался неудачным, и вскоре Гильдемайстер переехал в Тампу, где снова основал теннисный центр и взялся на добровольных началах за работу помощника тренера женской сборной своего родного Южно-Флоридского университета. Среди подопечных Гильдемайстера в последние годы — чемпионка США среди девушек Джессика Хо и игрок сборной Доминиканской республики в Кубке Дэвиса Хосе Эрнандес.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чили
Теннисные тренеры Чили